Этилирование

 Этилирование — добавление в бензин тетраэтилсвинца
 Этилирование — введение в молекулу органических соединений этильной группы